M39 – transporter opancerzony (Armored Utility Vehicle M39)
 Pantserwagen M.39
 M39 – gromada gwiazd
 M39 – nazwa typu mocowania obiektywów, jest to gwint o średnicy 39 mm i skoku 1 mm.
 Pontiac M39 – amerykańskie działko rewolwerowe
 M39 – Granat ręczny Eihandgranate 39
 Miles M.39B – samolot eksperymentalny
 Macchi M.39 – samolot